Meriden peut se référer à :

Toponymes

Meriden, une ville du comté de Cherokee, en Iowa, aux États-Unis.
 Meriden, une ville du comté de New Haven dans l'État du Connecticut.
 Meriden, une communauté non constituée en municipalité du comté de LaSalle en Illinois.
 Meriden, une ville du comté de Jefferson dans le Kansas.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Sullivan dans le New Hampshire.
  dans le comté de Barbour en Virginie-Occidentale.
 , un carrefour dans le comté de Laramie dans le Wyoming.

Meriden, un quartier de Watford.
 , un village du comté métropolitain des Midlands de l'Ouest.
 , une zone rurale des Midlands de l'Ouest.

Autres 
 Meriden, une circonscription électorale anglaise située dans le West Midlands (Royaume-Uni).
 Meriden, un sous-groupe des Quinnipiac.
 , une école anglicane pour les filles, à  (Sydney - Australie).

Homonymie de toponyme